Андрей Александрович Каменский (род. 24 октября 1946, Москва) — российский учёный. Доктор биологических наук (1986), заслуженный профессор МГУ (2003), заведующий кафедрой физиологии человека и животных биологического факультета МГУ (с 2007). Лауреат Ломоносовской премии МГУ (1996).

Биография 
В 1963 году начал работать рабочим в экспедиции МГУ.

Окончил с отличием биолого-почвенный факультет МГУ в 1969 году по специальности «Физиология человека и животных», учился там с 1964 года.

В 1969—1972 годах учился в аспирантуре. Кандидат биологических наук (1973), по теме, посвященной исследованию механизма действия некоторых психотропных веществ галлюциногенного действия.

В 1987—1993 годах — заместитель декана биологического факультета по повышению квалификации.

Докторская диссертация была посвящена исследованию ряда пептидов, обладающих психотропной активностью и изучению зависимости характера эффектов от структуры препарата.

С 1993 года профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета.

С 2007 года заведующий кафедрой физиологии человека и животных биофака МГУ. Возглавляет по совместительству лабораторию молекулярных основ регуляции поведения Института молекулярной генетики РАН.

Председатель диссертационного совета по физиологии человека и животных при МГУ (с 2013 года) и член двух других диссертационных советов.

Был кандидатом в члены-корреспонденты РАН.

Член редколлегии журнала «Молекулярная генетика, микробиология и вирусология» (1992), член редколлегии журнала «Успехи современной биологии».

Награды и премии 
 1997 — медаль «В память 850-летия Москвы»
 медаль «Ветеран труда»
 2002 — премия правительства РФ в области науки и техники за разработку и ведение в практику лекарственного препарата.
 1996 — премия имени М. В. Ломоносова 1 степени (совместно с профессором И. П. Ашмариным) за цикл работ «Фундаментальные исследования нейропептидов как основа создания новых лекарственных средств».

Членство в организациях 
 1973 — член Российского физиологического общества.
 1980 — член Российского общества фармакологов.
 Член Российского научного общества Российской Федерации.

Библиография 
Опубликовал около 200 печатных работ, в том числе 18 учебных пособий, 20 учебников по биологии для средней школы, 7 учебников для высшей школы, 2 монографии.
 Автор лекарства — семакс.

Цитаты

Примечания

Ссылки 

 А. А. Каменский на сайте на сайте Кафедры физиологии человека и животных МГУ
 ФУМО «Биологические науки»
 Лауреат премии им. М. В. Ломоносова за научную деятельность 1996 — А. А. Каменский
 А. А. Каменский — научные работы в системе Истина МГУ

Физиологи СССР
Заслуженные профессора МГУ
Авторы учебников по биологии
Выпускники биолого-почвенного факультета МГУ
Преподаватели биологического факультета МГУ
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Физиологи России